Shergarh może dotyczyć:
 Shergarh – miasto w północnych Indiach w stanie Hariana
 Shergarh – miasto w północnych Indiach w stanie Uttar Pradesh